Йоханнес Яльмар Гирзинг (, 18 ноября 1872, Оденсе — 11 ноября 1954, Копенгаген) — датский шахматист, мастер. 

Чемпион Дании 1915 г. Бронзовый призер чемпионата Дании 1925 г.

Многократный участник турниров северных стран. Победитель турнира 1903 г.

А. И. Нимцович в своей книге «Шахматная блокада» характеризовал Гирзинга как «отличного маэстро» и рекомендовал читателям «блестящую партию Гирзинг — Кинх», опубликованную в приложениях к журналу Б. Кагана „Kagans Neueste Schachnachrichten“.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Оденсе
Умершие в Копенгагене
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Дании
Шахматисты XX века